Качанов Андрій Володимирович — полковник Державної прикордонндї служби України, учасник російсько-української війни.
 Качанов Костянтин Силович — український живописець.
 Качанов Петро Федорович — продюсер, Президент ГО «XXI століття для України»
 Качанов Роман Абелевич — радянський режисер-мультиплікатор, один із засновників російської лялькової (об'ємної) мультиплікації.
 Качанов Роман Романович — російський актор, сценарист і кінорежисер.
Прізвища